William Onslow (4. hrabia Onslow)
 William Onslow (6. hrabia Onslow)

Zobacz też